Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Edwin Kempes e Rogier Wassen 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (Campioni)
 Edwin Kempes /  Rogier Wassen (finale)

 Gastón Etlis /  Gabriel Trifu (quarti di finale)
 Adriano Ferreira /  Cristiano Testa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1998